Jiří Parma (ur. 9 stycznia 1963 we Frenštácie) – reprezentant Czechosłowacji, a potem Czech w skokach narciarskich, brązowy medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1979/1980, zajmując 29. miejsce w pierwszym konkursie w Szczyrbskim Jeziorze. W 1981 wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, na których uplasował się na 26. pozycji.

Pierwsze punkty w karierze zdobył 8 stycznia 1983 podczas zawodów w Harrachovie, gdzie zajął 10. miejsce. W marcu tego samego roku wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie, zajmując szóste miejsce. Do brązowego medalisty tamtych mistrzostw (Mattiego Nykänena) stracił 9 punktów. Sezon ten ukończył na 27. miejscu w klasyfikacji generalnej. 18 grudnia 1983 w swoim drugim starcie sezonu 1983/1984 stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w Lake Placid. Było to pierwsze podium w jego karierze. 14 stycznia 1984 w Harrachovie po raz pierwszy zwyciężył w zawodach PŚ. Wystąpił także na igrzyskach olimpijskich w Sarajewie w 1984, gdzie na dużej skoczni zajął 23. miejsce, a na normalnym obiekcie był dziesiąty. W tym samym roku odbyły się ponadto mistrzostwa świata w Engelbergu i Rovaniemi, na których wspólnie z Ladislavem Dluhošem, Vladimírem Podzimkiem i Pavlem Plocem wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Dobre występy, między innymi dwa zwycięstwa i jedno trzecie miejsce dały mu piątą pozycję w klasyfikacji generalnej tego sezonu.

Sezon 1984/1985 przyniósł mu kolejne piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie stawał na podium, po jednym razie na każdym jego stopniu. Swoje trzecie i jak się później okazało ostatnie zwycięstwo odniósł 5 marca 1985 w Örnsköldsvik. Po tym jak zajął 28. miejsce w Oberstdorfie, szóste w Garmisch-Partenkirchen, czwarte w Innsbrucku i 16. miejsce w Bischofshofen uplasował się na dziesiątym miejscu w klasyfikacji 33. Turnieju Czterech Skoczni. Na mistrzostwach świata w Seefeld in Tirol w 1985 był czwarty w konkursie na dużej skoczni, przegrywając walkę o brązowy medal z Mattim Nykänenem o 1,1 punktu. Czwarte miejsce zajął także wraz z kolegami w konkursie drużynowym, a w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajął dziewiąte miejsce.

W sezonach 1985/1986 i 1986/1987 zajmował dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym czasie czterokrotnie stawał na podium, za każdym razem na trzecim stopniu. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 1987 osiągnął swój największy indywidualny sukces, zdobywając złoty medal w konkursie na normalnej skoczni. W konkursie drużynowym reprezentanci Czechosłowacji z Parmą w składzie zajęli ponownie czwarte miejsce; w walce o trzecie miejsce lepsi okazali się Austriacy. Na dużej skoczni indywidualnie Parma zajął dziewiątą lokatę.

Rok później, na igrzyskach w Calgary był piąty na normalnej skoczni, na dużej zajął 29. miejsce, a w konkursie drużynowym Czechosłowakom po raz kolejny przypadło czwarte miejsce. Kolejny sukces osiągnął w 36. Turnieju Czterech Skoczni, w którym zajął trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej. Dokonał tego, mimo że nie stanął na podium żadnego z poszczególnych konkursów: był trzynasty w Oberstdorfie, ósmy w Ga-Pa, czwarty w Innsbrucku i jedenasty w Bischofshofen. Ponadto na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie w 1988 ponownie był szósty. W klasyfikacji generalnej sezonu 1987/1988 zajął czwarte miejsce, co było jego najlepszym wynikiem w karierze.

W sezonie 1988/1989 w klasyfikacji generalnej PŚ był szesnasty. Pięciokrotnie znajdował się w czołowej dziesiątce zawodów, jednak na podium nie stawał. Na mistrzostwach świata w Lahti (1989) zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym (w drużynie skakali także: Martin Švagerko, Ladislav Dluhoš i Pavel Ploc). W indywidualnych startach plasował się w trzeciej dziesiątce. Kolejny medal zdobył podczas igrzysk olimpijskich w Albertville w 1992, gdzie w zawodach drużynowych razem z Tomášem Goderem, Františkiem Ježem i Jaroslavem Sakalą zajął 3. miejsce. W konkursach indywidualnych zajął piąte miejsce na dużej skoczni oraz dziesiąte na normalnej. W międzyczasie wystartował na mistrzostwach w Val di Fiemme w 1991, jednak bez sukcesów. W klasyfikacji generalnej sezonu 1991/1992 zajął ostatecznie 15. miejsce.

Od zakończenia sezonu 1991/1992 osiągał coraz słabsze wyniki w Pucharze Świata. Sezon 1993/1994 zakończył na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej. Czterokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce i tylko raz na podium, 6 marca 1993 w Lahti był trzeci. Na mistrzostwach świata w Falun w 1993 wraz z kolegami z reprezentacji zdobył drużynowe wicemistrzostwo świata. Medal ten był ostatnim sukcesem w jego karierze. W startach indywidualnych był szósty na dużej oraz ósmy na normalnej skoczni. 22 stycznia 1994 w Sapporo po raz ostatni stanął na podium, zajmując trzecie miejsce, ustępując jedynie Jensowi Weißflogowi oraz Andreasowi Goldbergerowi. W tym samym roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer, gdzie na normalnej skoczni był dziewiętnasty, a na dużej zajął 39. miejsce. W konkursie drużynowym reprezentacja Czech, dla której był to debiut na dużej imprezie międzynarodowej, zajęła siódme miejsce. Mistrzostwa świata w Thunder Bay w 1995 były jego ostatnią duża imprezą. Drużynowo Czesi zajęli ósme miejsce, a indywidualnie Parma był poza czołową dwudziestką. Ostatni oficjalny występ zaliczył 28 stycznia 1996 w Zakopanem na Wielkiej Krokwi, gdzie zajął 46. miejsce. W całej karierze łącznie 17 razy stawał na podium, w tym trzy razy zwyciężał, cztery razy był drugi oraz dziesięć razy trzeci.

W 1996 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1982/1983: 27.
 sezon 1983/1984: 5.
 sezon 1984/1985: 5.
 sezon 1985/1986: 9.
 sezon 1986/1987: 9.
 sezon 1987/1988: 4.
 sezon 1988/1989: 16.
 sezon 1989/1990: 31.
 sezon 1990/1991: 29.
 sezon 1991/1992: 15.
 sezon 1992/1993: 17.
 sezon 1993/1994: 19.
 sezon 1994/1995: 31.
 sezon 1995/1996: 73.

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1980/1981 – 67.
 1982/1983 – 25.
 1983/1984 – 44.
 1984/1985 – 10.
 1985/1986 – 24.
 1986/1987 – 17.
 1987/1988 – 3.
 1988/1989 – 37.
 1989/1990 – 32.
 1990/1991 – 21.
 1992/1993 – 15.
 1993/1994 – 15.
 1994/1995 – 26.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 22.
 sezon 1994/1995: 38.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 4.
 1995 – 23.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czechosłowaccy medaliści olimpijscy
Czescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1984
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Urodzeni w 1963
Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Mistrzowie świata w skokach narciarskich
Ludzie urodzeni we Frenštácie pod Radhoštěm